Змагання із синхронного плавання в довільній програмі груп на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулися 19 і 21 липня.

Результати
Попередній раунд розпочався 19 липня о 19:00. Фінал відбувся 21 липня об 11:00.

Зеленим позначено фіналістів

Примітки 

Команда free routine